De Rally van Corsica 1985, formeel 29ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 29e editie van de rally van Corsica en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1985. Het was de 140e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica